Ede peut faire référence à :

Nom 
Ede est un nom qui peut désigner :
 Ede, une commune des Pays-Bas ;
 Ede, une localité de Suède ;
 Ede, une localité de Belgique
 Ede, une agglomération du Nigeria ;
 Ede, un groupe ethnique du Viêtnam ;
 langues ede, une langue proche du yoruba, parlées au Bénin et au Togo.

Patronyme 
Ce patronyme est porté par :
 James Chuter Ede (1882-1965), homme politique britannique.

Sigle 

EDE est un sigle qui peut signifier :
 Établissement départemental d’élevage, une institution agricole française ;
 Europe Démocratie Espéranto, un mouvement politique européen prônant l'usage de l'espéranto ;
 Equinox Desktop Environment, un logiciel informatique.